Sting kan syfta på:

 Sting (musiker) – egentligen Gordon Sumner, en brittisk musiker.
 Sting (wrestler) – egentligen Steve Borden, en amerikansk fribrottare.
 The Sting – originaltiteln på en film från 1973 med Paul Newman och Robert Redford, se Blåsningen
 Sting (Tolkien) – namnet på Bilbo Baggers svärd i J.R.R. Tolkiens bok Bilbo
 Sting (låt av Eric Saade) – en låt med Eric Saade
 Chicago Sting – ett amerikanskt fotbollslag 1975-1984

Se även
 Stinger